

Patronyme
Nellie Melba (1861-1931) est une soprano colorature australienne.

Prénom
Melba Moore (1945-) est une chanteuse de musique soul et de rhythm and blues américaine.
Melba Liston (1926-1999) est une tromboniste, une compositrice et arrangeuse de jazz et de blues américaine.

Dessert
 La pêche Melba est un dessert créé par Auguste Escoffier pour la cantatrice d’opéra australienne Nellie Melba.
 La fraise Melba, variante de la pêche Melba.

Toponyme 
 Melba, ville de l'Idaho aux États-Unis.

Autres 
 Le melba est une variété de pommier.
 Melba est le titre original du film La Valse de Monte-Carlo, réalisé par Lewis Milestone en 1953.

Homonymie de prénom